Туолемі ( )

 Туолемі — округ (графство) у штаті Каліфорнія, США
 Туолемі — річка у штаті Каліфорнія, США
 Туолемі — невключена територія в окрузі Туолемі, штат Каліфорнія, США